Příjmení Fajnor nebo Fajnorová může nést:

 Ján Fajnor (1941–2005), slovenský scenárista a režisér dokumentárních filmů
 Karol Fajnor (?–?), slovenský komunistický politik, předseda statistického úřadu a člen Sboru pověřenců
 Vladimír Fajnor (1875–1952), slovenský právník a ministr, předseda československého Nejvyššího soudu
 Ivana Fajnorová (* 1967), česká politička za Stranu zelených
Štefan Fajnor (1844–1909), hudební skladatel a advokát